Isaäc Nicolaas Theodoor Diepenhorst (1907-1976) Nederlands politicus; onder andere burgemeester en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
 Isaäc Arend Diepenhorst (1916-2004) Nederlands hoogleraar strafrecht en minister van Onderwijs en Wetenschappen

Zie ook 
 Arend Isaac Diepenhorst (1919-2004) Nederlands hoogleraar bedrijfshuishoudkunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en broer van Isaäc Arend Diepenhorst